Ugyen Wangchuck (en dzongkha: ཨོ་ རྒྱན་ དབང་ ཕྱུག; transliterat: o rgyan dbang phyug) (Bumthang, Bhutan, 1862 - Bumthang, Bhutan, 26 d'agost de 1926) va ser el primer Druk Gyalpo o rei de Bhutan.

Pertanyent a la dinastia Wangchuck, va ser monarca entre el 17 de desembre de 1907, dia en què fou instaurada la monarquia hereditària al Bhutan, i el 21 d'agost de 1926, dia en què va morir, i va ser succeït pel seu fill Jigme Wangchuck.

Ancestres

Referències 

Reis de Bhutan
Naixements del 1862
Morts el 1926